Gminy w USA:
 Middle Fork (ang. Middle Fork Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ringgold
 Middle Fork (ang. Middle Fork Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Macon
 Middle Fork (ang. Middle Fork Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Forsyth